Die Saison 2021/22 der Regionalliga Südwest war die vierzehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 13. August 2021 zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem FSV Frankfurt eröffnet und endete am 14. Mai 2022.

Aufgrund der Annullierung der Spielzeiten der drei südwestdeutschen Oberligen nahm kein Aufsteiger am Spielbetrieb teil.

Saisonverlauf 
Von Saisonbeginn an konkurrierte ein Quintett um die SV Elversberg, die Kickers Offenbach, den TSV Steinbach Haiger, den SSV Ulm 1846 sowie Mainz 05 II um die Spitzenposition. Zwischen dem 26. und dem 30. Spieltag konnte Mainz kein Spiel gewinnen, wobei Elversberg ab der 22. Runde ungeschlagen blieb und den Konkurrenten von Platz 1 verdrängte. Vier Spiele vor Schluss schieden die Kickers nach einem 0:3 gegen Steinbach Haiger, welches seinerseits bereits keine Chance mehr auf Rang 1 hatte, aus dem Titelrennen aus. In ihrer jeweils vorletzten Partie trennten sich Elversberg und der FSV Frankfurt mit 1:1, woraufhin Frankfurt gute Chancen auf den Klassenerhalt hatte und den Saarländern ein Remis gereicht hätte, um am letzten Spieltag noch vor dem letzten verbliebenen Verfolger aus Ulm zu stehen. Um das Unentschieden zu halten, hatten beide Teams jedoch über die letzten 12 Minuten einen „Nichtangriffspakt“ geschlossen, was vielerorts für Empörung und Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung sorgte. Sowohl Elversberg wie auch Ulm gewannen schließlich, wodurch die Erstgenannten Meisterschaft und Aufstieg finalisierten.    

Der FC Gießen stand nach drei Spielzeiten in der vierten Liga im Anschluss an den 36. Spieltag als erster Absteiger fest, es folgten Schott Mainz und Pirmasens. Vor der finalen Runde waren noch Großaspach und der FC Rot-Weiß Koblenz, die gegeneinander spielen mussten (wobei Koblenz drei Punkte Vorsprung und ein weitaus besseres Torverhältnis hatte), sowie der FSV Frankfurt abstiegsgefährdet. Die Teams der Regionalliga profitierten hierbei von dem Umstand, dass keiner der fünf Südwest-Vereine aus der 3. Liga abstieg und dementsprechend nur vier Mannschaften den Gang in die Oberliga anzutreten hatten. Sowohl Frankfurt wie auch Koblenz verloren, Großaspach schoss aber nicht genügend Tore, um sein Torverhältnis zu verbessern.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbliebenen Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2020/21:
  SV Elversberg 07
  Kickers Offenbach
  SSV Ulm 1846
  TSV Steinbach Haiger
  FSV Frankfurt
  FC 08 Homburg
  VfB Stuttgart II
  Bahlinger SC
  FC Rot-Weiß Koblenz
  FC Gießen
  KSV Hessen Kassel
  VfR Aalen
  FK Pirmasens
  TSG Balingen
  TSG Hoffenheim II
  1. FSV Mainz 05 II
  FC-Astoria Walldorf
  SG Sonnenhof Großaspach
  TSV Schott Mainz

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft eine maximal um eins abweichende Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Jede Mannschaft hat pro Halbserie an einem Spieltag spielfrei.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gibt es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Sudwest 2021
2021